Florence Barker peut désigner :
 Florence Barker (1891-1913), actrice américaine ;
 Florence Barker (1908-?), nageuse britannique.